Патил — фамилия. Известные носители:

 Патил, Витхалрао Викхе (1897—1980) — индийский промышленник.
 Патил, Пратибха (род. 1934) — двенадцатый президент Индии.

См. также 
 Патиль, Смита (1955—1986) — индийская актриса.